Отборочный турнир Кубка наций ОФК 2004 года состоялся на стадионах «Лоусон Тама» в Хониаре (Соломоновы Острова) и «Толеафоа Д. С. Блаттер Комплекс» в Апиа (Самоа) с 10 по 19 мая 2004 года. В нём приняли участие 10 сборных, которые в двух группах в однокруговом турнире разыграли четыре путёвки. Турнир также выполнял функцию   Чемпионата мира по футболу 2006 в Океании.

Группа 1 

  и  получили путёвки в финальный турнир.

Группа 2 

  и  получили путёвки в финальный турнир.

Ссылки 
 Кубок наций ОФК 2002 на RSSSF

2004 год в футболе
Кубок наций ОФК
Чемпионат мира по футболу 2006
2006